Рио Сан Кристобал има више значења:

 Рио Сан Кристобал (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сан Кристобал (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику